Kizaru – rapper russo
Kizaru – personaggio del manga e anime One Piece